Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Бетани Маттек-Сандс и Саня Мирза — не защищали свой титул, но Саня принимала участие в соревнованиях (в паре с Карой Блэк) и уступила уже на старте.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Квета Пешке /  Катарина Среботник (Первый раунд)
 Кара Блэк /  Саня Мирза (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2014